Localidades nos EUA
Garrison (Dacota do Norte)
Garrison (Iowa)
Garrison (Maryland)
Garrison (Minnesota)
Garrison (Montana)
Garrison (Nebraska)
Garrison (Texas)

Desambiguações de topônimos